Jack Grimes (acteur) - een Amerikaans acteur
Jackson Kirk Grimes - een Amerikaans politicus